Владислав Коро́бкин:
 Коробкин, Владислав Владимирович (род. 1983) —  украинский футболист.
 Коробкин, Владислав Фёдорович (1932—1995) — советский и российский театральный актёр.